Ndiku ist der Familienname folgender Personen:

 Caleb Ndiku (* 1992), kenianischer Leichtathlet
 Jonathan Muia Ndiku (* 1991), kenianischer Hindernisläufer